Casa Granell (carrer de Balmes), bloc de pisos al número 65 del carrer de Balmes al districte de l'Eixample de Barcelona
 Casa Granell (carrer de Girona), bloc de pisos al districte de l'Eixample de Barcelona
 Casa Granell (Gran Via), bloc de pisos a l'illa del districte de l'Eixample de Barcelona delimitada per la Gran Via i els carrers Muntaner, Rocafort i Sepúlveda
 Cases Jeroni F. Granell, edifici al número 184-188 del carrer Mallorca, Barcelona